Derkaoui est un patronyme porté par :
 Abdelkrim Mohammed Derkaoui (1945), réalisateur marocain ;
 Meriem Derkaoui (1955), femme politique franco-algérienne ;
 Muhammad al-Arabi al-Darqawi (1760-1823), personnalité religieuse musulmane marocaine.

Homonymie de patronyme